Příjmení Třešňák nosí více osobností:

mužská podoba
 Jiří Třešňák (1938–2011) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Karel Třešňák – více různých osobností, viz rozcestník
 Lukáš Třešňák (* 1988) – český fotbalista
 Petr Třešňák – více různých osobností, viz rozcestník
 Vlastimil Třešňák (* 1950) – český folkový písničkář, spisovatel, výtvarník a fotograf

ženská podoba s přechýlením
 Halka Třešňáková (* 1972) – česká herečka a choreografka
 Ivana Třešňáková (* 1958) – československá hráčka basketbalu
 Laura Třešňáková, rozená Želenská (1895–1969) – česká divadelní herečka, dcera Karla Želenského